

Évènements

Principales naissances 
 15 janvier : Patricia Blair, actrice américaine († ).
 20 janvier : Gérard Hernandez, acteur espagnol naturalisé français.
 22 février : Roger Gicquel, journaliste, présentateur de télévision, producteur et écrivain français († ).
 25 mars : Nicholas Georgiade, acteur américain.
 30 mars : Jean-Claude Brialy, acteur, réalisateur et scénariste français († ).
 15 avril : Elizabeth Montgomery, actrice américaine († ).
 10 mai : Françoise Fabian, actrice française.
 21 mai : Richard Libertini, acteur américain († ).
 8 juin : Joan Rivers, actrice et animatrice de télévision américaine († ).
 22 juin : Jacques Martin, imitateur et présentateur à la télévision française († ).
 18 juillet : Jean Yanne, acteur et réalisateur français († ).
 26 juillet : Kathryn Hays, actrice américaine.
 30 juillet : Edd Byrnes, acteur américain.
 17 septembre : Pat Crowley, actrice américaine.
 19 septembre : David McCallum, acteur et musicien britannique.
 19 novembre : Larry King, journaliste, animateur et acteur américain.
 25 décembre : François de Closets, journaliste scientifique français.

Principaux décès